Tento článek pojednává o kvalifikačních kritériích pro účast v závodech v biatlonu na Zimních olympijských hrách 2014.

Kvalifikační kritéria 
Na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči byla stanovena kvóta maximálně 220 startujících biatlonistů a biatlonistek, z toho v mužské kategorii mohlo startovat 113 závodníků, v ženských závodech nejvýše 107 závodnic. Kvóty jednotlivým národním olympijským výborům byly přiřazeny podle zisku bodů třech nejlepších závodníků ve vytrvalostních závodech, sprintech a štafetových závodech na Mistrovství světa v biatlonu 2012 v německém Ruhpoldingu a na Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě.

Kromě toho museli startující závodníci splnit některé z dalších stanovených kritérií, a to v průběhu sezón Světového poháru v biatlonu 2012/2013 nebo 2013/2014:
 umístit se dvakrát na IBU Cupu, Otevřeném mistrovství Evropy, Mistrovství světa v biatlonu nebo ve Světovém poháru na pozicích, které nezaostávaly za průměrným časem třech nejlepších závodníků o více než 20 %
 umístit se dvakrát v horní polovině startovního pole na Mistrovství světa juniorů v biatlonu
 získat kombinaci obou umístění z výše popsaných kritérií
V případě štafetových závodů musel každý závodník tato kritéria splňovat také.

Kvalifikované země

Pořadí zemí

Muži

Ženy

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
    Oficiální webové stránky Mezinárodní biatlonové unie

2014
Biatlon v roce 2012
Biatlon v roce 2013
Biatlon v roce 2014